Ronja Røverdatter har flere betydninger:

 Ronja Røverdatter – svensk børnebog fra 1981 af Astrid Lindgren.
 Ronja Røverdatter (film) – svensk film baseret på bogen fra 1984 af Tage Danielsson
 Ronja Røverdatter (musical) – musical baseret på bogen.
 Sanzoku no Musume Roonya - japansk animeserie baseret på bogen fra 2014.